Ajar, une commune de Mauritanie ;
 Ajar, une commune d'Afghanistan.

Autres 
 Émile Ajar, un des noms de plume de Romain Gary
 Collectif AJAR, nom d'un collectif littéraire suisse